Milota bezeichnet

 eine ungarische Gemeinde im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, siehe: Milota (Ungarn)

Milota ist der Familienname folgender Personen:

 Jaroslav Milota (* 1938), Mathematiker
 Karel Milota (1937–2002) tschechischer Schriftsteller und Übersetzer
 Vlastimil Milota (1923–1993), tschechoslowakischer Schriftsteller